La Liga Distrital de Fútbol de Sullana es una de las principales ligas distritales del Perú y es la máxima competición futbolística de la ciudad de Sullana, en la que participan clubes representando a sus respectivos barriadas. Con sede en la ciudad de Sullana, organiza los campeonatos de la zona desde el año 1928.

Como el resto de las innumerables ligas distritales de Perú, sus clubes participan del sistema de categorías del fútbol peruano a través de la Copa Perú y clasifica a dos equipos para la Etapa Provincial de ese torneo. El único club que ha representado a la liga en torneos de Primera División es Alianza Atlético que tiene un arraigo importante en la zona norte de Perú.

Historia 

Desde que en 1928 se fundara la Liga Distrital de Sullana, Alianza Atlético obtuvo un total de 35 títulos durante sus participaciones en ella. El primer título se ganó en el año 1928, en la Liga Distrital de Sullana, siendo Presidente Don Fernando Herrera Agudo, desde entonces se iniciaba una larga historia de títulos y es aquí donde el aficionado al Fútbol se preguntaba si otro equipo podía convertirse en su rival, enfrentando en verdaderos clásicos al Club Jorge Chávez derrotando en la final por la corona de los años 1929 y 1930.

Equipos participantes 2023 

 Alianza Nuevo Sullana
 Atlético Grau de Mallaritos
 Defensor Santa Teresita
 Jorge Chávez
 Juveal

 Manuel Seoane
 Nacional Defensor
 San Pedro Chanel
 Túpac Amaru
 Unión Vichayal

Lista  de Campeones

Títulos de la Selección 
La selección de la Liga de Sullana obtuvo los siguientes títulos:

Véase también 
 Copa Perú
 Liga Departamental de Fútbol de Piura

Referencias

Enlaces externos 
 Blog del Alianza Atlético Sullana.
 
 

Piura
Piura